William Hale (1765-1848) – politico statunitense
William Hale – inventore britannico
 William Hale – regista statunitense
 William J. Hale – chimico e biologo statunitense